La Svenska basketligan 2008-2009 è stata la 56ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Sundsvall Dragons.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009